Копанки (), село, 
Першотравневый сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321082505. Население по переписи 2001 г. составляет 219 (108/111 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Копанки находится в 1 км от посёлка  Першотравневое.

Происхождение названия 
Копанка — что-то вырытое в земле (шахта, в украинском языке - яма з водою, колодец, в русском - канава, колодец, белорусский - озеро, пруд).

История 
 1775 - дата основания.

Экономика 
 В поселке есть молочно-товарная ферма.

Известные люди 
 Шутько Егор Иосифович — Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)